Pati é uma palmeira brasileira ameaçada de extinção.

Ocorrência
Floresta ombrófila densa da Mata Atlântica, nos estados da Bahia, Espírito Santo e Sergipe.

A produção de sementes e reprodução diminuem fora da mata original.

Fontes
 Noblick, L. 1998. Syagrus botryophora. In: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.1. Em 02  de agosto de 2009.

Syagrus
Flora da Mata Atlântica